«Джуджаляри́м» () — детская песня на азербайджанском языке (название переводится как «Цыплята», дословно «Мои цыплята»), написанная в 1949 году (композитор — Гамбар Гусейнли, автор текста — Тофик Муталлибов). Первым исполнителем песни был Ариф Казиев в составе ансамбля бакинского Дворца пионеров, получившего название «Джуджалярим». Получила широкую известность за пределами республики после 1959 года, когда во время проведения декады азербайджанского искусства в Москве её с огромным успехом спела Сугра Багирзаде (также в составе ансамбля «Джуджялярим»). Песня в её исполнении (и в сопровождении Государственного симфонического оркестра Азербайджана) была включена на пластинку «Лучшие детские голоса мира», использовалась в  6-м выпуске мультфильма «Ну, погоди!». Позднее исполнялась и в русском переводе («Мои цыплята», перевод Р. А. Радовильской), и на других языках.

Исполнители 
Ариф Казиев
Сугра Багирзаде 
Эльмира Рагимова
Большой детский хор ЦТ и ВР
 Вокальный квартет «Аккорд» — издано ВСГ «Мелодия» на миньоне (Д 00017807-8) в 1967 году и диске-гиганте (Д 024223-4, Стерео С 01465-6) в 1969 году
 Лейла и группа «Дайирман» — рэп-ремикс
 Анастасия Волочкова (2009)
 Гюнешь
 Детский музыкальный центр «Волшебный микрофон»
 Даяна
 Крамбамбуля на альбоме «Радыё Крамбамбуля 0,33 FM» на азербайджанском и белорусском языках, исполняет Гюнешь Абасова.
 Айгюн Кязимова

Текст песни

Использование в кино 
М/ф «Ну, погоди! (выпуск 6)» (1973) 
М/ф «Джуджалярим» (1975, режиссёр А.Ахундов)

М/ф Сводники духов: Лисьи свахи / Huyao Xiao Hongniang (2016/2017) 65 серия

Примечания

Ссылки 
 Песня отмечает юбилей

Видео:
 Песня в исполнении Сугры Багирзаде и детского ансамбля (Москва, 1959)
 «История одной песни», часть 1
 «История одной песни», часть 2

Песни по алфавиту
Детские песни
Песни на азербайджанском языке
Азербайджанская музыка
Песни о птицах